Mandāwar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Mandāwar (ort i Indien, Uttar Pradesh), Bijnor, 
 Mandāwar (ort i Indien, Rajasthan), Alwar, 
 Mandāwār, ort, Rajasthan, Jhālāwār, 

Robotskapade Indienförgreningar